kruis (constructie), twee onder een hoek aan elkaar vastgemaakte onderdelen
kruis (muziek), muziekteken om aan te geven dat een toon een halve noot moet worden verhoogd
Kruis als symbool:
kruis (symbool), een symbool uit verschillende, christelijke en niet-christelijke, tradities
kruis (christendom), christelijk religieus symbool;
heraldisch kruis, symbool in de heraldiek, zoals op vlaggen en wapenschilden
Andreaskruis, 'schuin' staand kruis (diagonale balken);
Bourgondisch kruis, een kruis met twee diagonale knoestige balken;
Keltisch kruis (symbool), een kruis met een cirkel;
Koptisch kruis, ook wel hangselkruis genoemd, een kruis waarvan het bovenste deel uit een lus bestaat - zie Anch;
kruis van Genève, beter bekend als het 'rode kruis';
kruis van Lotharingen, een kruis met twee horizontale balken;
Maltezer kruis, vier armen die elk uitlopen in twee punten, is afgeleid van het christelijke kruis; 
Russisch kruis, een kruis met twee horizontale balken en onderaan een diagonale balk (van links boven naar rechts onder);
Scandinavisch kruis, een vlagpatroon met het verticale deel van het kruis aan de hijszijde t.o.v. het midden van de vlag;
Servisch kruis, een kruis met vier očila's;
swastika (symbool), een kruis met haken (hakenkruis).
Een vorm van doodstraf, zie kruisiging
Kruis als teken van militaire onderscheiding: 
IJzeren Kruis, Pruisische militaire onderscheiding ;
Metalen Kruis 1830-1831, Nederlandse militaire onderscheiding voor deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht.
Kruis als teken van koninklijke onderscheiding: 
Bronzen Kruis, voor moedig optreden tegen de vijand 
Overig gebruik van het kruis als teken van onderscheiding: 
Kruis voor betoonde marsvaardigheid, het 'Vierdaagsekruis'. 
Elfstedenkruisje, onderscheiding uitgereikt na het volbrengen van de Elfstedentocht
kruisvereniging, een vereniging gericht op het verzorgen van zieken en gewonden 
deel van het menselijk lichaam waar de benen samenkomen: schaamstreek
Kruis, de zijde van een geldstuk waarop vaak een nationaal symbool is afgebeeld (aan de andere zijde, "munt", staat de nominale waarde); zie Kruis en munt en Kruis of munt

Nederlandse plaats 
Kruis, een gehucht in de Nederlandse gemeente Beekdaelen

Nederlandse personen 
Andrea Kruis, striptekenaar, illustrator en schrijfster
Jan Kruis (striptekenaar)
Jan Kruis (verzetsstrijder)
Maarten van 't Kruijs, schaker
Michael van der Kruis, voetballer

Zie ook Kruys (doorverwijspagina).

Heilig verklaarde personen 
Johannes van het Kruis (1542-1591), Spaanse heilige, dichter en kerkleraar
Paulus van het Kruis (1694-1775), Italiaanse heilige, priester